Le patronyme de Colonges est porté par des familles distinctes.

Famille de Colonges 

Famille éteinte de la noblesse française, originaire du Rouergue.

Famille Laffont de Colonges 
Le nom de Colonges est éteint en ligne masculine depuis le . En 1918, Jacques Laffont (fils de ... Laffont et de Magdelaine de Colonges mariés en 1896) est adopté par sa tante Mademoiselle Henriette de Colonges, il portera depuis le nom Laffont de Colonges.

Notes et références